

Giochi 
 Roulette – gioco d'azzardo da casinò
 Roulette russa – gioco d'azzardo letale

Cinema
Roulette – film del 1924 diretto da Stanner E.V. Taylor
Roulette – film del 1972 diretto da Ding M. De Jesus
Roulette – film del 2007 diretto da Mohammed Soudani 
Roulette – film del 2012 diretto da Erik Kristopher Myers

Musica 
 Roulette Records – etichetta discografica statunitense
 Roulette – album del gruppo musicale Blue pubblicato nel 2013
 Roulette/My Love Has No Time – singolo del 1985 di Jo Squillo

Altro 
 Roulette – località statunitense in Pennsylvania
 Roulette – personaggio dei fumetti DC Comics
 Roulette – personaggio dei Transformers